Nygårdstjärn kan avse:
 Nygårdstjärnen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun, 
 Nygårdstjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (6,64 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn